Depastridae är en familj av nässeldjur. Depastridae ingår i ordningen bägarmaneter, klassen Staurozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Depastridae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bägarmaneter
Depastridae